Угур Юджель () (род. 26 мая 1957, Стамбул, Турция) — турецкий киноактёр, продюсер и режиссёр.

Окончил Театральную консерваторию при стамбульском отделении. Проживает в Стамбуле и женат на Дерье Алабора.

Фильмография

Актёр 
 Aşık Oldum 1985 — Я влюбился
 Teyzem 1986 — Моя тётя
 Milyarder 1986 — Миллиардер
 Selamsız Bandosu — Неприветливая банда
 Muhsin Bey 1987 — Мухсин бей
 Arabesk 1988 — Арабеска
 Aziz Ahmet 1994 — Святой Ахмет
 Eşkıya 1996
 Балалайка 2000
 Karanlıkta Koşanlar 2001 — Бегущие во тьме
 Alacakaranlık 2003
 Hırsız Polis 2005
 New York, I Love You 2009 — Нью-Йорк, я люблю тебя

Режиссёр 
 İkinci Bahar 1999 — Вторая весна
 Karanlıkta Koşanlar 2001 — Бегущие во тьме
 Yazı Tura 2003 — Орёл-решка
 Ramon 2005 — Рамон

Награды 
 Antalya Film Şenliği (Antalya Film Festival), 1987, Muhsin Bey, Best actor
 Antalya Film Şenliği (Antalya Film Festival), 2004, Yazı Tura, Best film
 Antalya Film Şenliği (Antalya Film Festival), 2004, Yazı Tura, Best screenplay
 Antalya Film Şenliği (Antalya Film Festival), 2004, Yazı Tura, Best director
 Ankara Film Festivali (Ankara Film Festival), 2005, Yazı Tura, Mahmut Tali Öngören special award
 Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Best film
 İstanbul Film Festivali (İstanbul Film Festival), 2005, Yazı Tura, Best director
 İstanbul Film Festivali (İstanbul Film Festival), 2005, Yazı Tura, Public jury award
 Adana Altın Koza Film Şenliği, 2005, Yazı Tura, Best director

Ссылки 
 Официальный сайт Угура Юджеля
 Угур Юджель на сайте Turkishtvseries.ru
 Угур Юджель на КиноТурция. Ру

Актёры Турции
Кинорежиссёры Турции
Сценаристы Турции
Лауреаты премии «Золотой кокон»
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Актёры телевидения Турции